Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego VfB Stuttgart.

Wykaz spotkań pucharowych

1964–2000

2001–2020

Bibliografia 
 

VfB Stuttgart
Niemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach